Трушко́в — русская фамилия. Известные носители:

 Трушков, Александр Александрович (род. 1996) — российский хоккеист.
 Трушков, Александр Николаевич (род. 1955) — советский и российский гобоист и педагог, заслуженный артист РФ.
 Трушков, Виктор Васильевич (1940—2021) — советский и российский социальный философ, политолог.
 Трушков, Илья Фёдорович (1925—1993) — советский военный. Герой Советского Союза (1945).